Eichhagen bezeichnet Orte in Deutschland, Polen und Russland:

 in Deutschland:
 Eichhagen, Ortsteil der Stadt Olpe in Nordrhein-Westfalen
 Eichhagen, Erhebung und gleichnamige Siedlung der Stadt Uslar in Niedersachsen 
 in Polen:
 der zwischen 1936 und 1945 gültige Name von Poberszów in der Woiwodschaft Oppeln (bis 1936 Poberschau, Kreis Cosel/Schlesien)
 in Russland:
 der zwischen 1938 und 1946 gültige Name von Sawodskoje (Kaliningrad) in der Oblast Kaliningrad (bis 1938 Schwirgallen, Kreis Stallupönen (Ebenrode)/Ostpreußen)